Хофштетен може бити:

 Хофштетен (Баден), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Хофштетен (Горњи Бајерн), општина у округу Ландсберг ам Лех, у њемачкој покрајини Баварска.